Kopana peut désigner :

Toponmie
en Pologne
de la voïvodie de Mazovie
 Kopana, un village dans la powiat de Piaseczno
 Kopana, un village dans la powiat de Pruszków